kolijevka
 Kolijevka (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja, Crna Gora